Rind har flere betydninger:

 Rind (nordisk mytologi) – er en person i nordisk mytologi
 Rind et al.
 Rind Sogn – sogn i Herning Kommune